Evaluate bezeichnet
allgemein (englisch) das Evaluieren
bestimmte Implementationen der Eval-Funktion (beispielsweise in MS Excel VBA)